Вилмош Жигмонд (; 16 июня 1930, Сегед — 1 января 2016, Биг-Сур) — венгерский и американский кинооператор.

Биография 
Родился в семье известного футболиста. Изучал киноискусство в Академии театра и кино в Будапеште. Получил степень магистра в области кинематографии. Работал в течение пяти лет оператором на киностудии.

Начинал в 1955 году в короткометражном кино. Вместе с Ласло Ковачем снимал события 1956 года в Будапеште. Бежал в Австрию, переехал в США, где дебютировал как кинооператор в 1963 году. В дальнейшем снял свыше 80 фильмов.

Избранная фильмография 
  — Садист / The Sadist (реж. Джеймс Лэндис)
  — Игра называется – убийство / The Name of the Game Is Kill (реж. Гуннар Хеллстрём)
  — Ужас кровавых монстров / Horror of the Blood Monsters (реж. Эл Адамсон)
  — Пять кровавых могил / Five Bloody Graves (реж. Эл Адамсон)
  — Маккейб и миссис Миллер / McCabe & Mrs. Miller (реж. Роберт Олтмен)
  — Рука напрокат / The Hired Hand (реж. Питер Фонда)
  — Кровь призрачного ужаса / Blood of Ghastly Horror (реж. Эл Адамсон)
  — Образы / Images (реж. Роберт Олтмен)
  — Избавление / Deliverance (реж. Джон Бурмен)
  — Долгое прощание / The Long Goodbye (реж. Роберт Олтмен)
  — Пугало / Scarecrow (реж. Джерри Шатцберг)
  — Увольнение до полуночи / Cinderella Liberty (реж. Марк Райделл)
  — Шугарлендский экспресс / The Sugarland Express (реж. Стивен Спилберг)
  — Сладкая месть / Sweet Revenge (реж. Джерри Шатцберг)
  — Наваждение / Obsession (реж. Брайан де Пальма)
  — Близкие контакты третьей степени / Close Encounters of the Third Kind (реж. Стивен Спилберг, премия «Оскар», номинация на премию BAFTA)
  — Охотник на оленей / The Deer Hunter (реж. Майкл Чимино, номинация на Оскар, премия BAFTA)
  — Роза / The Rose (реж. Марк Райделл)
  — Врата рая / Heaven’s Gate (реж. Майкл Чимино)
  — Прокол / Blow Out (реж. Брайан де Пальма)
  — Только большое чувство / No Small Affair (реж. Джерри Шацберг)
  — Река / The River (реж. Марк Райделл, номинация на Оскар)
  — Настоящий гений / Real Genius (реж. Марта Кулидж)
  — Иствикские ведьмы / The Witches of Eastwick (реж. Джордж Миллер)
  — Толстяк и Малыш / Fat Man and Little Boy (реж. Ролан Жоффе)
  — Два Джейка / The Two Jakes (реж. Джек Николсон)
  — Костёр тщеславия / The Bonfire of the Vanities (реж. Брайан де Пальма)
  — Сталин / Stalin (реж. Иван Пассер, «Эмми»)
  — Щепка / Sliver (реж. Филлип Нойс)
  — Мэверик / Maverick (реж. Ричард Доннер)
  — На перепутье / Intersection (реж. Марк Райделл)
  — Постовой на перекрёстке / The Crossing Guard (реж. Шон Пенн)
  — Наёмные убийцы / Assassins (реж. Ричард Доннер)
  — Призрак и Тьма / The Ghost and the Darkness (реж. Стивен Хопкинс)
  — Превратности любви / Playing by Heart (реж. Уиллард Кэрролл)
  — Свет составляет мне компанию / Ljuset håller mig sällsk (реж. Карл-Густав Нюквист, документальный фильм о Свене Нюквисте)
  — Bánk bán (реж. Чаба Каэль, премия на кинофестивале в Лодзи)
  — Жизнь как дом / Life as a House (реж. Ирвин Уинклер)
  — Девушка из Джерси / Jersey Girl (реж. Кевин Смит)
  — Мелинда и Мелинда / Melinda and Melinda (реж. Вуди Аллен)
  — Чёрная орхидея / The Black Dahlia (реж. Брайан де Пальма, номинация на Оскар за лучшую операторскую работу)
  — Мечта Кассандры / Cassandra’s Dream (реж. Вуди Аллен)
  — Ты встретишь таинственного незнакомца / You Will Meet a Tall Dark Stranger (реж. Вуди Аллен)

Признание 
Член Американского общества кинематографистов. Номинант и лауреат многочисленных национальных и международных премий.

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров
 Интервью, 2004

Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую операторскую работу
Почётные граждане Сегеда
Выпускники Будапештской Академии театра и кино
Беженцы из Венгрии (1956)